Saint Thomas ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Saint Thomas, Insel der Amerikanischen Jungferninseln
 Saint Thomas (Barbados), Verwaltungseinheit (Parish) auf Barbados
 Saint Thomas Parish, Parish in Jamaika
 Bistum Saint Thomas, römisch-katholisches Bistum mit Sitz in Charlotte Amalie 

Siehe auch:
 St. Thomas
 Sankt Thomas